Phil Katz (1962 — 2000), programador d'ordinadors estatunidenc.
 Sir Bernard Katz (1911 — 2003), metge, biofísic i professor universitari britànic.
 Nathan Katz (1892 — 1981), escriptor jueu alsacià en alemany i alsacià.